Le nom Maine peut faire référence à :

Toponymie 
 États-Unis
 Le Maine, un des 50 États des États-Unis, dans le nord-est du pays.
 La colonie britannique du Maine ; région de la colonie britannique de la Province de la baie du Massachusetts.
 Le désert du Maine, une formation naturelle située dans cet État.
 Maine (New York), une ville (town) du comté de Broome dans l'état de New York.

 France
 Le Maine, nom d'une ancienne province française qui fut jadis un comté
 Le Maine angevin, partie du département de la Sarthe qui faisait partie de l'Anjou avant 1790
 Le Bas-Maine, partie occidentale de l'ancienne province, aujourd'hui les deux tiers nord du département de la Mayenne
 Le Haut-Maine, partie orientale de l'ancienne province, aujourd'hui majeure partie du département de la Sarthe
 Avenue du Maine, grande avenue de Paris
 Gouvernement de Maine-et-Perche, ancienne circonscription militaire regroupant la province du Maine et celle du Perche
 Département de Maine-et-Loire
 Maine-de-Boixe, commune française de Charente
 Maine, écart de la commune de Maromme dans le département de la Seine-Maritime

Hydronymie 
 La Maine, cours d'eau français, affluent de la Loire, long de , formé de la réunion des rivières Mayenne et Sarthe, arrosant la ville d'Angers ;
 la Maine, une rivière française prenant sa source en Vendée et se jetant dans la Sèvre nantaise en Loire-Atlantique au niveau de Saint-Fiacre-sur-Maine et Château-Thébaud ;
 la Maine, aussi appelée la Rochette, une rivière française de la Charente-Maritime, de  de long et tributaire de la Seugne ;
 la Vieille Maine, cours d'eau situé au nord d'Angers dans le département de Maine-et-Loire ;
 la Maine, une rivière du comté de Kerry, en Irlande ;
 la rivière Maine, un affluent du lac Abitibi, au Québec.

Patronyme 

 Frank Maine (1937-2018), homme politique canadien en Ontario
 Sir Henry Sumner Maine (1822-1888), anthropologue britannique 
 John Maine (né en 1981), joueur américain de baseball 
 Katherine Maine (née en 1997), coureuse cycliste canadienne
 Philippe Maine (1830-1893), soldat puis officier français, qui s'illustra à Malakoff (guerre de Crimée, 1855), à Camerone (Mexique, 1863) puis à Bazeilles (guerre Franco-prussienne, 1870) 
 Mack Maine (né en 1982), rappeur américain 
 Pierre Maine de Biran (1762-1824), philosophe français 
 Comtes et ducs du Maine et Maison du Maine 
 Charles Eric Maine (1921-1981), écrivain britannique, auteur de science-fiction et de roman policier

Autres 
 Province du Maine, recueil mensuel de la Société historique de la province du Maine
 , nom de plusieurs navires de lUS Navy
 Maine coon, race américaine de chat
 Maine-Anjou est une appellation d'origine contrôlée de viande bovine. Elle concerne exclusivement la viande de la race rouge des prés, qui s'est longtemps appelée maine-anjou.
 Maine de Labadie, propriété foncière située sur la commune de Sadirac, dans le département français de la Gironde

Sources

Voir aussi 
 
 

Homonymie